

Туфаново — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Туфаново — селище, Грязовецький район, Вологодська область